Струнен квартет № 8 може да се отнася за:
 Струнен квартет № 8 (Антонин Дворжак)
 Струнен квартет № 8 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Струнен квартет № 8 (Дмитрий Шостакович)
 Струнен квартет № 8 (Лудвиг ван Бетховен)
 Струнен квартет № 8 (Франц Шуберт)